Jean-Claude Boulanger peut désigner :
 Jean-Claude Boulanger, né en 1945, un évêque catholique ;
 Jean-Claude Boulanger, un linguiste québécois.